Светла́на Васи́льева: 
 Васильева, Светлана Валерьевна (род. 1983) — российская скелетонистка.
 Васильева, Светлана Михайловна (род. 1992) — российская легкоатлетка.
 Васильева, Светлана Сергеевна (род. 1986) — российская гребчиха-байдарочница.